Zugliano (Vicenza), een gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza
Zugliano (Pozzuolo del Friuli), een plaats in de Italiaanse gemeente Pozzuolo del Friuli